Inter puede referirse a los siguientes equipos deportivos:
 Football Club Internazionale Milano, equipo de fútbol de Italia, conocido en español como Inter de Milán o simplemente Inter.
 Sport Club Internacional, equipo de fútbol de Brasil, conocido como Inter de Porto Alegre.
 NK Inter Zaprešić, equipo de fútbol de Croacia.
 FK Inter Bratislava, equipo de fútbol de Eslovaquia.
 Inter Playa del Carmen, equipo de fútbol de México.
 Inter de Miami (oficialmente Club Internacional de Fútbol Miami), equipo de fútbol de EE. UU.
 Inter Fútbol Sala (Inter Movistar), equipo de fútbol sala de España.

Además, puede hacer referencia a:
 Inter, fabricante barcelonés de aparatos electrónicos, especialmente de  radio, fundado en 1948. Adquirido en los ochenta por Grundig.
 Inter (anteriormente Intercable), proveedor de servicios de telefonía, televisión e Internet en Venezuela.
 Inter (tecla).